1972/73 was het 35ste seizoen van de Divizia A en het 55ste kampioenschap van Roemenië. Vanwege de uitbreiding van de competitie in het volgende seizoen, degradeerde geen club.

Eindstand 

1 Farul Constanța veranderde zijn naam in FC Constanța.

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1972/73 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen